Cempaka Putih (onderdistrict), onderdistrict van de gemeente Jakarta Pusat (Centraal Jakarta) in de stad Jakarta, Indonesië.
 Cempaka Putih (Ciputat Timur), plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang Selatan in de provincie Bantam, Indonesië.
 Cempaka Putih (Jelutung), plaats in het bestuurlijke gebied Jambi in de provincie Jambi, Indonesië.